L'acronyme RAW peut faire référence à :
 RAW, un format de fichier d'image,
 RAW, un format audio utilisé pour représenter le son en données de modulation sans en-tête ni métadonnées, 
 WWE Raw, une division de catch de la World Wrestling Entertainment,
 Robert Anton Wilson (1932-2007), un écrivain américain,
 Radio Warwick, la station de radio étudiante de l'université de Warwick au Royaume-Uni,
 Research and Analysis Wing, l'agence de renseignement extérieur de l'Inde,
 RAW, pour Regards sur l'actualité de la Wikimedia, un magazine en ligne autotélique publié sur le Wikipédia francophone

Le mot anglais Raw, signifiant "brut" ou "cru" en français, peut faire référence à :
Raw, une série télévisée irlandaise,
 Raw, une revue de bande dessinée américaine avant-gardiste dirigée par Art Spiegelman et Françoise Mouly ayant été récompensé en 1991 au Harvey Award,
 Raw Vision, un magazine d'art anglais consacré à l'Art Outsider / Art brut,
 Raw, un album du groupe belge La Muerte.
 Raw, un album d'Hopsin

Voir aussi 
 Research and Analysis Wing (R&AW), l'agence de renseignement extérieur de l'Inde,